Haydar-Pascha-Moschee steht für:

 Haydar-Pascha-Moschee (Nikosia) in Nikosia, Republik Zypern
 Haydar-Pascha-Moschee (Ohrid) in Ohrid, Nordmazedonien